Parla (Spanje), een plaats in de Spaanse provincie Madrid
AD Parla, een Spaanse voetbalclub
Parla (praatprogramma), een praatprogramma van de KRO
Parla (taal), een kunsttaal